FISI steht als Abkürzung für:

 Federazione Italiana Sport Invernali, italienischer Wintersportverband

FiSi steht als Abkürzung für:
 Fachinformatiker / Systemintegrator

FISI